Инженерные войска СССР — специальные войска Вооружённых сил Союза ССР, предназначенные для инженерного обеспечения: оборудования территории военных (боевых) действий, инженерной разведки и сопровождения войск (сил) в наступлении и так далее.

Как во времена Союза ССР, так и в настоящее время, основным назначением инженерных войск является оперативное обеспечение военных (боевых) действий. Инженерное обеспечение военных (боевых) действий войск организовывалось и осуществлялось с целью создания войскам необходимых условий для своевременного и скрытного выдвижения, развёртывания, манёвра, успешного выполнения ими боевых задач, повышения защиты войск и объектов от всех видов поражения, для нанесения противнику потерь, для затруднения действий противника.

История 
После Февральской и Октябрьской революций, в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной армии и флота в состав РККА были влиты сапёрные подразделения бывшей Русской императорской армии. В 1919 году были созданы понтонные и электротехнические батальоны, автомобильные подразделения, маскировочные роты, минно-подрывная бригада. К 1929 году общее формирование инженерных войск в РККА было завершено.

В годы ВОВ действовали 10 сапёрных армий, позднее переформированных в бригады.

С середины 1940-х по 1970-е в мотострелковых полках штатно располагались инженерно-сапёрные роты (иср), в дивизиях — инженерно-сапёрные батальоны (исб), в общевойсковых армиях и округах — инженерно-сапёрные полки (исп), а также специализированные батальоны и полки: понтонно-мостовые, переправочно-десантные, дорожные, мостостроительные и др. Однако в связи с просчётами в планировании, в Афганской войне ощущался дефицит инженерных частей.

В 1986 году инженерные войска СССР принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

После распада СССР, подразделения инженерных войск перешли в распоряжение новообразованных вооружённых сил стран бывшего Советского Союза.

Задачи 
Согласно Боевому уставу Сухопутных войск ВС СССР инженерное обеспечение включает в себя:

 инженерную разведку противника, местности и объектов;
 фортификационное оборудование позиций, рубежей, районов, пунктов управления;
 устройство и содержание инженерных заграждений, и производство разрушений;
 установка и содержание ядерных мин и фугасов;
 уничтожение и обезвреживание ядерных мин противника;
 проделывание и содержание проходов в заграждениях и разрушениях;
 устройство проходов через препятствия;
 разминирование местности и объектов;
 подготовка и содержание путей движения войск, подвоза и эвакуации;
 оборудование и содержание переправ при форсировании водных преград;
 инженерные мероприятия по маскировке войск и объектов;
 инженерные мероприятия по восстановлению боеспособности войск и ликвидация последствий ядерных ударов противника;
 добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения.

Инженерные войска выполняли задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники и инженерных боеприпасов. Кроме того, в их задачи входит поражение техники и живой силы противника минно-взрывными и ядерно-минными средствами.

Знаки различия (образца 1943 года)

Состав

1918—1945 годы 
Советские инженерные войска создавались вместе с организацией Рабоче-крестьянской Красной армии. В дивизиях предусматривалось иметь инженерный батальон, а в стрелковых бригадах — инженерно-сапёрную роту. В 1919 году сформированы специальные инженерные части. Руководство инженерными войсками осуществляли инспектор инженеров при Полевом штабе Республики (1918—1921 — А. П. Шошин), начальники инженеров фронтов, армий и дивизий. В 1921 году руководство войсками возложено на Главное военно-инженерное управление. К 1929 году штатные инженерные части имелись во всех родах войск. После начала Великой Отечественной войны в октябре 1941 года учреждена должность начальника Инженерных войск. В ходе войны инженерные войска строили укрепления, создавали заграждения, минировали местность, обеспечивали проведение манёвра войск, проделывали проходы в минных полях противника, обеспечивали преодоление его инженерных заграждений, форсирование водных преград, участвовали в штурме укреплений, городов и т. д.

Управления инженерных бригад в годы Великой Отечественной войны
В скобках указано пребывание в составе Действующей армии.

Управление сапёрных бригад 
 Отдельная сапёрно-восстановительная бригада (2.01.1942—25.05.1942). Переформирована в 16 ибрсн
 1-я сапёрная бригада (15.03.1942—2.06.1942). Переформирована в 1 ибрсн
 2-я сапёрная бригада (20.03.1942—5.08.1942). Переформирована во 2 ибрсн
 3-я сапёрная бригада (16.3.1942—5.12.1942). Переформирована в 1 имбр
 7-я сапёрная бригада:
 второе формирование (30.5.1942—12.12.1942). Переформирована во 2 имбр
 9-я сапёрная бригада:
 второе формирование (1.7.1942—25.11.1942). Переформирована в 3 имбр
 10-я сапёрная бригада (14.5.1942—19.12.1942). Переформирована в 4 имбр
 11-я сапёрная бригада (14.5.1942—5.12.1942). Переформирована в 1 гмибр
 12-я сапёрная бригада (15.2.1942—26.11.1942). Переформирована в 5 имбр
 14-я сапёрная бригада (24.2.1942—25.8.1942). Расформирована
 15-я сапёрная бригада (24.2.1942—25.8.1942). Расформирована
 17-я сапёрная бригада:
 первое формирование (23.3.1942—31.8.1942). Переформирована в 44 ибрсн
 второе формирование (3.11.1942—30.11.1942). Переформирована в 15 имбр
 18-я сапёрная бригада (23.3.1942—29.11.1942). Переформирована в 6 имбр
 19-я сапёрная бригада (23.3.1942—31.8.1942, 22.9.1942—29.11.1942). Переформирована в 7 имбр
 20-я сапёрная бригада (15.2.1942—16.12.1942). Переформирована в 8 имбр
 21-я сапёрная бригада (15.2.1942—29.11.1942). Переформирована в 9 имбр
 23-я сапёрная бригада (1.11.1941—9.12.1942). Переформирована во 2 гмибр
 24-я сапёрная бригада (1.11.1941—3.12.1942). Переформирована в 3 гмибр
 25-я сапёрная бригада (1.11.1941—25.12.1942). Переформирована в 4 гмибр
 26-я сапёрная бригада (1.11.1941—9.12.1942). Переформирована в 5 гмибр
 27-я сапёрная бригада (25.2.1942—25.5.1942). Переформирована в 27 ибрсн
 28-я сапёрная бригада (25.2.1942—15.10.1942). Расформирована
 29-я сапёрная бригада (25.2.1942—15.10.1942). Расформирована
 30-я сапёрная бригада (25.2.1942—15.10.1942). Расформирована
 31-я сапёрная бригада (24.12.1941—25.11.1942). Переформирована в 10 имбр
 32-я сапёрная бригада (24.12.1941—26.11.1942). Переформирована в 11 имбр
 33-я сапёрная бригада (24.12.1941—20.4.1942). Переформирована в 33 ибрсн
 34-я сапёрная бригада (24.12.1941—20.11.1942). Переформирована в 12 имбр
 35-я сапёрная бригада (24.12.1941—25.3.1942, 7.4.1942—30.11.1942). Переформирована в 13 имбр
 36-я сапёрная бригада (24.12.1941—13.9.1942). Переформирована в 14 имбр
 37-я сапёрная бригада (24.12.1941—25.8.1942).
 38-я сапёрная бригада (24.12.1941—1.9.1942). Расформирована
 39-я сапёрная бригада (24.12.1941—1.9.1942). Расформирована. Управление обращено на формирование 39 ибрсн
 40-я сапёрная бригада (24.12.1941—1.9.1942). Расформирована

Управление инженерно-минных бригад 
 (имбр)
 1-я инженерно-минная бригада (переформирована из 3 сапбр) (5.12.1942—9.7.1943). Переформирована в 1 исбр
 2-я инженерно-минная бригада (переформирована из 7 сапбр второго формирование) (12.12.1942—30.6.1943). Переформирована во 2 исбр
 3-я инженерно-минная бригада (переформирована из 9 сапбр) (25.11.1942—14.4.1943). Переформирована в 15 шисбр
 4-я инженерно-минная бригада (переформирована из 10 сапбр) (19.12.1942—29.7.1943). Переформирована в 4 исбр
 5-я инженерно-минная бригада (переформирована из 12 сапбр) (26.11.1942—10.2.1943, 28.5.1943—2.7.1943). Переформирована в 5 исбр
 6-я инженерно-минная бригада (переформирована из 18 сапбр) (29.11.1942—30.6.1943). Переформирована в 6 исбр
 7-я инженерно-минная бригада (переформирована из 19 сапбр) (29.11.1942—5.7.1943). Переформирована в 7 исбр
 8-я инженерно-минная бригада (переформирована из 20 сапбр) (16.12.1942—5.2.1943). Переформирована в 8 исбр
 9-я инженерно-минная бригада (переформирована из 21 сапбр) (29.11.1942—4.7.1943). Переформирована в 9 исбр
 10-я инженерно-минная бригада (переформирована из 31 сапбр) (25.11.1942—17.4.1943). Переформирована в 66 исбр (первого формирование)
 11-я инженерно-минная бригада (переформирована из 32 сапбр) (26.11.1942—10.7.1943). Переформирована в 11 исбр
 12-я инженерно-минная бригада (переформирована из 34 сапбр) (20.11.1942—16.7.1943). Переформирована в 12 исбр
 13-я инженерно-минная бригада (переформирована из 35 сапбр) (30.11.1942—4.7.1943). Переформирована в 13 исбр
 14-я инженерно-минная бригада (переформирована из 36 сапбр) (28.3.1943—5.7.1943). Переформирована в 14 исбр
 15-я инженерно-минная бригада (переформирована из 17 сапбр второго формирования) (30.11.1942—3.7.1943). Переформирована в 15 исбр
 16-я инженерно-минная бригада (9.4.1943—21.6.1943). Переформирована в 16 исбр

Управление инженерно-сапёрных бригад

Управление горных минно-инженерных и горных инженерно-сапёрных бригад 
 
 
 1-я горная минно-инженерная бригада (Переформирована из 11 сапбр). (5.12.1942—27.6.1943). Расформирована.
 2-я горная минно-инженерная бригада (Переформирована из 23 сапбр). (9.12.1942—20.5.1943). Переформирована в 6 поимбр.
 3-я горная минно-инженерная бригада (Переформирована из 24 сапбр). (3.12.1942—26.5.1943). Расформирована.
 4-я горная минно-инженерная бригада (Переформирована из 25 сапбр). (25.12.1942—30.3.1943). Переформирована в 4 гисбр.
 4-я горная инженерно-сапёрная Карпатская Краснознамённая ордена Кутузова бригада (Переформирована из 4 гмибр). (11.8.1944—11.5.1945).
 5 горная минно-инженерная бригада (Переформирована из 26 сапбр). (9.12.1942—24.5.1943). Переформирована в 13 шисбр.
 5-я горная инженерно-сапёрная Днестровская ордена Кутузова бригада (Переформирована из 5 исбр). (20.9.1944—11.5.1945).
 6-я горная инженерно-сапёрная Карпатская ордена Богдана Хмельницкого бригада (10.8.1944—11.5.1945).

Управление штурмовых и мото-штурмовых инженерно-сапёрных бригад 
 
 
 1-я гвардейская штурмовая инженерно-сапёрная Могилёвская Краснознамённая ордена Кутузова бригада
 1-я штурмовая инженерно-сапёрная Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова комсомольская бригада
 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 2-я штурмовая инженерно-сапёрная Рогачёвская Краснознамённая ордена Суворова бригада
 3-я штурмовая инженерно-сапёрная Неманская ордена Кутузова бригада
 4-я штурмовая инженерно-сапёрная Духовщинская Краснознамённая ордена Суворова бригада
 5-я штурмовая инженерно-сапёрная Витебско-Хинганская Краснознамённая бригада
 6-я штурмовая инженерно-сапёрная Уманская Краснознамённая бригада
 7-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 7-я штурмовая инженерно-сапёрная Ровенская бригада
 8-я штурмовая инженерно-сапёрная Волковысская бригада
 9-я штурмовая инженерно-сапёрная Новгородско-Хинганская Краснознамённая ордена Кутузова бригада
 107-я штурмовая инженерно-сапёрная Витебская Краснознамённая бригада
 11-я штурмовая инженерно-сапёрная Запорожско-Будапештская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 12-я штурмовая инженерно-сапёрная Мелитопольская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Красной Звезды бригада
 13-я штурмовая инженерно-сапёрная Хинганская бригада
 14-я штурмовая инженерно-сапёрная Александрийская Краснознамённая ордена Суворова бригада
 15-я штурмовая инженерно-сапёрная Винницкая Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого бригада
 16-я штурмовая инженерно-сапёрная Рава-Русская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада
 17-я штурмовая инженерно-сапёрная Гатчинская дважды Краснознамённая бригада
 18-я штурмовая инженерно-сапёрная Ковельская бригада
 19-я штурмовая инженерно-сапёрная Двинская бригада
 20-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 21-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 22-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 23-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада

Управление инженерных бригад спецназначения и мото-инженерных бригад 
 
 
 Отдельная инженерная бригада (Сформирована на базе 1 инжп) (2.7.1941—10.8.1941). Переформирована в УВПС № 3.
 1-я инженерная бригада спецназначения (переформирована из 1 сапбр) (2.6.1942—27.5.1944). Переформирована в 1 мибр.
 1-я мото-инженерная бригада (переформирована из 1 ибрсн) (27.5.1944—9.5.1945).
 1-я гвардейская инженерная бригада спецназначения (преобразована из 16 ибрс 1.4.1943). (8.5.1943—2.6.1944). Переформирована в 1 гв. мибр.
 1-я гвардейская мото-инженерная бригада (переформирована из 1 гв. ибрсн) (2.6.1944—9.5.1945).
 2-я инженерная бригада спецназначения (переформирована из 2 сапбр) (5.8.1942—3.6.1944). Переформирована во 2 мибр.
 2-я мото-инженерная бригада (переформирована из 2 ибрсн) (3.6.1944—9.5.1945).
 2-я гвардейская инженерная бригада спецназначения (преобразована из 39 ибрсн 1.4.1943) (1.4.1943—28.3.1944). Переформирована во 2 гв. мшисбр.
 3-я гвардейская мото-инженерная бригада (преобразована из 20 мибр 17.3.1945). (17.3.1945—11.5.1945).
 5-я инженерная бригада спецназначения (сформирована на базе 27 АУВПС) (30.5.1942—27.5.1944). Преобразована в 5 гв. мибр 27.5.1944.
 5-я гвардейская мото-инженерная бригада (преобразована из 5 ибрсн 27.5.1944). (27.5.1944—9.5.1945).
 8-я инженерная бригада спецназначения (24.6.1942—10.6.1944). Переформирована в 8 мибр.
 8-я мото-инженерная бригада (переформирована из 8 ибрсн) (10.6.1944—9.5.1945, 9.8.1945—3.9.1945).
 13-я инженерная бригада спецназначения (1.7.1942—23.6.1944). Переформирована в 13 мибр.
 13-я мото-инженерная бригада (переформирована из 13 ибрсн). (23.6.1944—9.5.1945).
 16-я инженерная бригада спецназначения (переформирована из отдельной сапёрно-восстановительной бригады) (25.5.1942—15.2.1943). Преобразована в 1 гв. ибрсн 1.4.1943.
 17-я мото-инженерная бригада (1.8.44-6.9.1944, 22.11.1944—9.5.1945).
 18-я мото-инженерная бригада (28.7.1944—5.9.1944, 30.10.1944—9.5.1945).
 19-я мото-инженерная бригада (25.7.1944—6.9.1944, 28.10.1944—11.5.1945).
 20-я мото-инженерная бригада (11.8.1944—17.3.1945). Преобразована в 3 гв. мибр 17.3.1945.
 21-я мото-инженерная бригада (2.8.1944—19.12.1944, 8.1.1945—9.5.1945).
 22-я мото-инженерная бригада (23.7.1944—11.5.1945, 9.8.1945—3.9.1945).
 27-я инженерная бригада спецназначения (переформирована из 27 сапбр) (25.5.1942—24.4.1943, 9.7.1943—1.6.1944). Переформирована в 27 мибр.
 27-я мото-инженерная бригада (переформирована из 27 ибрсн) (1.6.1944—11.5.1945).
 33-я инженерная бригада спецназначения (переформирована из 33 сапбр) (20.4.1942—3.6.1944). Переформирована в 33 мибр.
 33-я мото-инженерная бригада (переформирована из 33 ибрсн) (3.6.1944—9.5.1945).
 39-я инженерная бригада спецназначения (сформирована на базе 39 сапбр) (4.9.1942—1.4.1943). Преобразована во 2 гв. ибрсн 1.4.1943.
 41-я инженерная бригада спецназначения (21.9.1942—2.12.1943, 1.4.1944—18.6.1944). Переформирована в 41 мибр
 41-я мото-инженерная бригада (переформирована из 41 ибрсн) (18.6.1944—9.5.1945).
 42-я инженерная бригада спецназначения (4.10.1942—1.6.1944). Переформирована в 42 мибр.
 42-я мото-инженерная бригада (переформирована из 42 ибрсн) (1.6.1944—11.5.1945).
 43-я инженерная бригада спецназначения (14.9.1942—8.5.1944). Переформирована в 23 мшисбр
 44-я инженерная бригада спецназначения (переформирована из 17 сапбр первого формирования) (30.10.1942—15.6.1944). Переформирована в 44 мибр.
 44-я мото-инженерная бригада (переформирована из 44 ибрсн) (15.6.1944—9.5.1945),
 46-я мото-инженерная бригада (9.8.1945—3.9.1945).
 47-я мото-инженерная бригада (9.8.1945—3.9.1945).
 67-я мото-инженерная бригада (переформирована из 50 исбр) (9.8.1945—3.9.1945).

Управление понтонно-мостовых бригад 

 1-я понтонно-мостовая Ясская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (24.11.1942—11.5.1945)
 2-я понтонно-мостовая Рымникская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (24.11.1942—11.5.1945)
 3-я понтонно-мостовая Проскуровская Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада (5.2.1943—11.5.1945)
 4-я понтонно-мостовая Днепропетровская Краснознамённая ордена Кутузова бригада (26.2.1943—9.5.1945)
 5-я понтонно-мостовая Днепропетровская Краснознамённая ордена Кутузова бригада (26.2.1943—9.5.1945)
 6-я понтонно-мостовая Каменец-Подольская Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада (переформирована из 2 гмибр) (20.5.1943—11.5.1945)
 7-я моторизованная понтонно-мостовая Лодзинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада (21.10.1943—9.5.1945)
 8-я понтонно-мостовая Неманская ордена Александра Невского бригада (28.2.1944-9.5.1945)
 9-я понтонно-мостовая Кёнигсбергская ордена Кутузова бригада (29.6.1944-9.5.1945, 9.8.1945—3.9.1945)
 10-я понтонно-мостовая бригада (9.8.1945—3.9.1945)
 11-я понтонно-мостовая Уссурийская бригада (9.8.1945—3.9.1945)

Управление тыловых бригад разграждения 

 1-я тбрр (10.2.1943—5.5.1943). Расформирована
 2-я тбрр (9.2.1943—29.4.1943). Расформирована
 4-я тбрр (9.2.1943—31.5.1943). Расформирована
 6-я тбрр (27.2.1943—2.7.1943). Расформирована

Командующие 
 1942—1952 — маршал инженерных войск Воробьёв, Михаил Петрович;
 1952—1965 — генерал-полковник (с 06.05.1961 — маршал) инженерных войск Прошляков, Алексей Иванович;
 1965—1975 — генерал-лейтенант (с 07.05.1966 — генерал-полковник, с 16.12.1972 — маршал) инженерных войск Харченко, Виктор Кондратьевич;
 1975—1987 — генерал-лейтенант (с 25.04.1975 — генерал-полковник, с 07.05.1980 — маршал) инженерных войск Аганов, Сергей Христофорович;
 1987—1999 — генерал-лейтенант (с 15.02.1989 — генерал-полковник) инженерных войск Кузнецов, Владимир Павлович

Оснащение

В искусстве

Примечания

Литература 
 Инженерные войска в боях за Советскую Родину / Предисл. М. В. Захарова. — : Воениздат, 1970. — 422 с.
 Маляров В. Н. Инженерные рабочие войска России и Советского Союза (август 1914 — июнь 1941 гг.) — СПб, 2014. — 294 с.
 Моисеев А. С., Безик Ю. И. Инженерные войска накануне Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. — 2004. — № 6. — С.29-34.
 Харитонов О. В. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской Армии (1918–1958), АИМ. — Л., 1960.

Ссылки 
 Как взрывали Королевский замок в Калининграде

Инженерные войска СССР